Luftschiff steht für:
 Luftschiff, lenkbares Luftfahrzeug
 Luftschiff (Siedlung), in der Gemeinde Schlöben im Saale-Holzland-Kreis in Thüringen
 Das Luftschiff (1931), US-amerikanischer Abenteuerfilm
 Das Luftschiff (1983), deutsche Literaturverfilmung

Siehe auch:

 Das gestohlene Luftschiff, tschechoslowakischer Spielfilm (1966)